Edward Bickersteth kan syfta på:

* Edward Bickersteth (1786–1850), engelsk evangelikal präst
 Edward Bickersteth (1814–1892), engelsk anglikansk präst, domprost av Lichfield
 Edward Bickersteth (1825–1906), engelsk anglikansk biskop, biskop av Exeter
 Edward Bickersteth (1850–1897), engelsk anglikansk biskop, biskop av Södra Tokyo